Waissnix bzw.  Waißnix ist der Familienname folgender Personen:

 Ignaz Waißnix (1789–1858), österreichischer Gastwirt
 Karl Waissnix (Charles Waissnix; 1851–1943), österreichischer Hotelier und Landwirt